Allium albidum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium albidum descrita por C.Presl es el Allium paniculatum subsp. paniculatum  
Allium albidum descrita por Fisch. ex M.Bieb. es el Allium denudatum de Redouté
Allium albidum descrita por Jord. & Fourr. es el Allium roseum de L.

Referencias